Carnegie Institution of Washington, fundació per al foment de la ciència amb seu a Washington DC (Estats Units)
 California Institution for Women, presó estatal per a dones ubicada a Chino (Califòrnia)
 Canadian International Wrestling, campionat de lluita lliure professional del Canadà
 Sistema CIW (de l'acrònim en anglès Close-In Weapon), sistema d'armament de defensa per a vaixells de guerra contra míssils antivaixell